Resultats del Gran Premi de França de Fórmula 1 de la temporada 1983, disputat al circuit de Paul Ricard el 17 d'abril del 1983.

Resultats

Altres 
 Pole: Alain Prost 1' 36. 672

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 42. 695 (a la volta 34)

Referències 
 

França
1983